Corrubio ima više značenja:
 Corrubio, Verona
 Corrubio, Vicenza